Nova Gora je ime več naselij v Sloveniji:

 Nova Gora, Občina Dolenjske Toplice
 Nova Gora, Občina Krško
 Nova Gora, Občina Litija
 Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Občina Slovenska Bistrica
 Nova Gora (Neuberg), Gradiščanska, Avstrija

naselja v Sloveniji